Никола́й Евсюко́в:
 Евсюков, Николай Андреевич (1921—1945) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза (1944).
 Евсюков, Николай Павлович (1914—1944) — Герой Советского Союза (1945).
 Евсюков, Николай Фёдорович — русский генерал, георгиевский кавалер